Kaplan är ett efternamn, som betyder kaplan. Bland personer med namnet finns

 Bruno Kaplan, svensk läkare
 Fanny Kaplan, rysk politisk aktivist
 Gabe Kaplan, amerikansk skådespelare
 Gilbert Kaplan, amerikansk jounalist
 Larry Kaplan, amerikansk speldesigner
 Mehmet Kaplan, svensk politiker
 Tony Kaplan, svensk journalist
 Viktor Kaplan, österrikisk ingenjör, uppfinnare av kaplanturbinen

Se även
 Kaplan (auktor)
 Lou Kaplan Trophy, nordamerikanskt ishockeypris